Торвальдс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Торвальдс, Линус (род. 1969) — финно-американский программист.
 (9793) Торвальдс — типичный астероид главного пояса, который был открыт 16 января 1996 года.
 См. также 
 Турвальдс